Деряги — присілок, Юкаменський район, Удмуртія, Росія
 Деряги — село, Зіньківський район, Полтавська область, Україна